Владан Новевски (Нови Сад, 13. мај 2002) српски је фудбалер који тренутно наступа за Вождовац.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 2002.
Спортисти из Новог Сада
Српски фудбалери
Северномакедонски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Војводине
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Суперлиге Србије